Рошон () — французская фамилия (также широко распространена в Квебеке). Известные носители:
 Ириней (Рошон) (род. 1948) — епископ Православной Церкви в Америке.
 Рошон, Алексис-Мари де (1741—1817) — французский аббат, физик и астроном.
 Рошон, Жан-Пьер Морис де (1749 — 1796) — французский военачальник, брат Алексиса-Мари де Рошона.
 Рошон, Лела (род. 1964) — американская актриса и кинопродюсер.